Pacheco steht für:
 Pacheco (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Pacheco-Pass, Gebirgspass in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 (25001) Pacheco, Asteroid des Hauptgürtels

Pacheco ist der Name folgender Orte:
 General Pacheco, Ort im Ballungsraum Gran Buenos Aires, Argentinien
 Torre-Pacheco, Gemeinde in der Region Murcia, Spanien
 Pacheco (Kalifornien), Ort im US-Bundesstaat Kalifornien